Arnade ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles W. Arnade (1927–2008), US-amerikanischer Historiker und Hispanist deutscher Herkunft
 Chris Arnade (* um 1965), US-amerikanischer Fotograf und Blogger
 Sigrid Arnade (* 1956), deutsche Tierärztin und Aktivistin für die Rechte behinderter Frauen